Il torneo di doppio maschile dei Campionati europei di tennis tavolo 2012 si svolse dal 17 al 20 ottobre 2012.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4 

Campionati europei di tennistavolo